Cando désigne :
 Cando, une ville située dans le Dakota du Nord aux États-Unis ;
 Le Cando, une rivière de Saint-Marin.